Eugène-Henri Duler (1902-1981), sculpteur français :
 Laurine Duler, fondatrice (1807) de la première école de sourds de Rouen, directrice (1810) de l'institution d'enfants sourds de La Chartreuse d'Auray et (1817) de l'institution des jeunes sourds et muets d'Arras.

 Duler, village de Bosnie-Herzégovine.